Заманбек Батталханович Батталханов (; 22 декабря 1922, , Алматинская область, Казахская ССР — 2005, , Казахстан) — советский и казахский государственный и общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 22 декабря 1922 года в зимовке каратам с. Улкен Дихан Уйгурского района Алматинской области. Происходит из рода албан Старшего жуза.

В 1942 году после окончания Калжатской средней школы участвовал в Великой Отечественной войне в 1942—1946 годах.

В годы войны он дважды был ранен. Воинское звание — полковник. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени и боевыми медалями.

В 1952 году окончил факультет языка и литературы государственного педагогического института.

С 1946 по 1954 годы — работал учителем и директором в различных школах Уйгурского района.

С 1955 по 1957 годы — заведующий отделом комитета партии Уйгурского района.

С 1957 по 1965 годы — первый зам. председателя исполкома Уйгурского, Панфиловского районов.

С 1965 по 1972 годы — председатель Илийского районного исполнительного комитета.

С 1973 по 1985 годы — первый секретарь Илийского районного комитета партии.

С 1971 по 1980 годы — депутат Верховного Совета Казахской ССР VIII—IX созывов.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР делегат XII, XIII, XIV, XV съездов компартии Казахстана

В 1921 году был избран делегатом XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989 году было создано Международное объединение «Беркутчи» Казахстана и избран председателем совета объединения.

Во время выборов президента 1999 года был доверенным лицом главы государства по Алматинской области.

Награды и звания 
 Орден Отан высшая государственная награда Республики Казахстана Указом Президента Республики Казахстана от 7 мая 2000 года в честь 55-летия Великой Отечественной войны.
 Награжден Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР (трижды)
 Орден Отечественной войны І степени и ІІ степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Ленина высшая государственная награда СССР Указом Верховного Президиума СССР от 1975 года
 Орден Октябрьской Революции Указом Верховного Президиума СССР от 1978 года
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы народов
 Медаль «За боевые заслуги»
 Памятная медаль «Астана» Указом Президента Республики Казахстан от 1998 года.
 «Почетный гражданин Алматинской области», «Почетный гражданин Илийского района», «Почетный гражданин Талгарского района», «Почетный гражданин Уйгурского района» и «Почетный гражданин города Капчагай» и др.
 Награждён Почетной грамотой и Благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Почётные граждане Алматинской области
Делегаты XXVI съезда КПСС
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Делегаты съездов КП Казахстана
Заместители председателей районных исполкомов СССР